Barker es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Barker (condado de Broome, Nueva York)
 Barker (condado de Niágara, Nueva York)